Пина — многозначный термин:

Фамилия 
 Пина, Клаудия (род. 2001) — испанская футболистка.
 Пина, Мануэл Антониу (1943—2012) — португальский поэт.
 Пина, Марсиаль (род. 1946) — испанский футболист.
 Пина, Руй де (ок. 1440 — ок. 1522) — португальский историограф, автор хроник о португальских королях.
 Пина, Томас (род. 1987) — испанский футболист.

Топонимы 
 Пина — река в Мурманской области, приток Восточной Лицы.
 Пина — река в Томской области, приток Кызуровы.
 Пина — река в Брестской области, приток Припяти.

Другое 
 Пина (фильм) — фильм Вима Вендерса 2011 года;
 Пина (спутник) — семейство китайских научных наноспутников.

См. также 
 Пиня — река в Закарпатской области Украины, приток Латорицы.